— японская спортсменка, борец вольного стиля, трехкратная чемпионка мира (2017, 2018 и 2022) и чемпионка Азии.

Биография 
Родилась в 1999 году. В 2014—2016 годах становилась чемпионкой мира среди кадетов. В 2017 году стала победительницей Гран-При Ивана Ярыгина, в том же году стала чемпионкой Азии и мира в весовой категории до 48 кг.

Спортивные результаты

ЧМ 2017 
На чемпионате мира 2017 года в финале победила румынку Алину Вуч.

Ссылки 
 

Борцы по алфавиту
Борцы Японии
Олимпийские чемпионы от Японии
Олимпийские чемпионы по борьбе
Чемпионы летних Олимпийских игр 2020 года
Борцы на летних Олимпийских играх 2020 года
Знаменосцы на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионки мира по женской борьбе
Чемпионки Азии по борьбе
Женщины Японии